Antwerpia – miasto w Belgii
 Prowincja Antwerpia – prowincja Belgii
 Antwerpia – wyspa w Antarktyce

 (1294) Antwerpia – planetoida

Zobacz też 
 Antwerp